La nazionale di pallavolo femminile di Hong Kong è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo di Hong Kong ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Hong Kong.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

AVC Challenge Cup 

 
Pallavolo